Concordia University ist der Name folgender Universitäten:

in Kanada:
 Concordia University in Montréal
 Concordia University College of Alberta in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Concordia University Chicago in River Forest, Illinois
 Concordia University (Irvine) in Irvine, Kalifornien
 Concordia University (Ann Arbor) in Ann Arbor, Michigan
 Concordia University (Saint Paul) in Saint Paul, Minnesota
 Concordia University (Seward) in Seward, Nebraska
 Concordia University (Portland) in Portland, Oregon
 Concordia University at Austin in Austin, Texas
 Concordia University Wisconsin in Mequon

Concordia College ist der Name folgender Colleges in den Vereinigten Staaten:
 Concordia College (Selma) in Selma, Alabama
 Concordia College (Moorhead) in Moorhead, Minnesota
 Concordia College (Bronxville) in Bronxville, New York
 Concordia College (Fort Wayne) in Fort Wayne, Indiana